Maciejowski bezeichnet:

 Bernard Maciejowski (1548–1608), polnischer Kardinal
 Ignacy Maciejowski (Pseudonyme: Sewer, Gryf; 1835–1901), polnischer Schriftsteller, Dramatiker und Literaturkritiker
 Marcin Maciejowski (* 1974), polnischer Maler und Zeichner
 Sławomir Maciejowski (1951–2023), polnischer Ruderer
 Wacław Maciejowski (1792–1883), polnischer Historiker

 Maciejowski-Bibel

Siehe auch:
 Maciejewski